Перге́н-Тайа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Лектур. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32311.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 90 км северо-западнее Тулузы, в 50 км к северу от Оша.

На юго-востоке коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 331 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 205 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 145 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 70,7 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 145 активных жителей работали 134 человека (73 мужчины и 61 женщина), безработных было 11 (6 мужчин и 5 женщин). Среди 60 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Манлеш (XIV век). Исторический памятник с 2006 года
  (XIII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер